Тотеко има више значења:

 Тотеко (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тотеко (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику